Marconi ima više značenja:
 Marconi, Frosinone
 Marconi, Lecco
 Marconi, Padova
 Marconi, Teramo
 Marconi, Vicenza